Ausländer, német családnév
 Ausländer, Rammstein dal